Єди́на електроенергети́чна систе́ма (, ЕЭЭС) — сукупність декількох електроенергетичних систем, об'єднаних лініями електропередачі високої напруги і великих територій, що забезпечують енергопостачання, у межах однієї, а іноді і декількох країн.

ЄЕЕС Російської Федерації, Грузії, Вірменії, Латвії, Литви, Естонії і Казахстану включає 9 об'єднаних енергосистем: Північно-Заходу, Центра, Сер. Волги, Півдня, Півн. Кавказу, Закавказзя, Уралу, Казахстану і Сибіру;

поєднує (1992) понад 900 електростанцій загальною потужністю близько 280 ГВт;

працює разом з електроенергетичними системами країн Східної Європи: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, східній частині Німеччини.

Енергосистеми